Обиколката на България е международно многоетапно колоездачно състезание, което се провежда в България от 1924. Първият старт е даден на 21 август 1924 в София. Към септември 2013 г. са проведени общо 63 колоездачни обиколки на България (заради отлаганията на състезания през годините), а в ранната есен на 2010 се провежда юбилейната 60-а обиколка.

Обиколката на България е по-старо състезание от Обиколката на Испания (Ла Вуелта), което е третото по ранг колоездачно състезание след Обиколката на Франция (Тур дьо Франс) и Обиколката на Италия (Джиро д'Италия).

Обиколката на България обикновено включва между 6 и 14 състезателни етапа, с приблизителен общ пробег около 1500 километра. Най-дългата обиколка е през 1924 — 1917 км. В обиколката са участвали спортисти от над 40 държави, като по традиция тя е особено популярна сред колоездачите от Полша и бивша Чехословакия.

През годините на Студената война Обиколката на България е едно от най-престижните колоездачни състезания в Европа, като привлича опитни състезатели от традиционно силните в колоезденето държави като Италия, Франция и Холандия. След промените през 1989 обиколката губи част от престижа си за колоездачите от силните в този спорт нации. Най-много победи (пет) има Ивайло Габровски, а с по три успеха в актива си са други четирима български колоездачи — Боян Коцев, Ненчо Стайков, Хрис­то Зайков и Павел Шуманов.

Победители

Настоящо трасе 
През 2013 г. обиколката е с дължина 893 км и се провежда в шест етапа от 1 септември до 6 септември. Етапите са София – Златица – Казанлък – Елена – Бургас – Трявна – Троян. Участват 21 отбора от 10 страни, които пресичат Стара планина шест пъти.

Източници 
 Годишник на Българския колоездачен съюз, 2007

Външни препратки 

 Официален сайт за Обиколката на България
 Официален сайт на Български Колоездачен Съюз 

Състезания по колоездене в България
Основани в България през 1924 година